Royena myosotis är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Franz Unger, och fick sitt nu gällande namn av Franz Unger. Royena myosotis ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
myosotis